

Astronomia
 2567 Elba – asteroide scoperto nel 1979

Geografia
 Elba – fiume dell'Europa centrosettentrionale
 Italia
 Isola d'Elba – isola dell'arcipelago toscano 
 Stati Uniti
 Elba – città della contea di Coffee, Alabama 
 Elba – township della contea di Gratiot, Michigan
 Elba – township della contea di Lapeer, Michigan 
 Elba – città della contea di Winona, Minnesota
 Elba – villaggio della contea di Howard, Nebraska 
 Elba – città della contea di Genesee, New York 
 Elba – città della contea di Dodge, Wisconsin

Onomastica
 Elba – nome proprio di persona italiano femminile
 Elba – variante spagnola del nome proprio di persona italiano femminile Alba

Persone
 Idris Elba – attore britannico

Vini
Elba Aleatico
Elba Ansonica
Elba Vin Santo
Elba Vin Santo Occhio di Pernice
Elba bianco
Elba bianco spumante
Elba rosato
Elba rosso
Elba rosso riserva

Altro
 Elba – incrociatore corazzato della Regia Marina
 Innocenti Elba – autovettura della Innocenti
 Elba – Progetto Federazione Italiana Canottaggio Sedile Fisso